Le Grand Prix moto de France 1992 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 1992. La compétition s'est déroulée le  sur le circuit de Nevers à Magny-Cours.

C'est la  du Grand Prix moto de France.

Ce fut aussi la seule disputée à Magny-Cours qui fut abandonné car le circuit n'est pas adapté à la moto.

Résultats des 500 cm³

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1992
Sport en France en 1992
France
Sport en juillet 1992